Конвой №2274 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у вересні – жовтні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі японців у архіпелазі Бісмарку, з якої вони провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Пунктом призначення при цьому був атол Трук на сході Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу ВМФ. 

До складу конвою увійшли судна Соя (Soya), Тацуура-Мару, Окіцу-Мару (Okitsu Maru) і Такунан-Мару, а ескорт забезпечували мисливці за підводними човнами CH-12 та CH-30. 

27 вересня 1943-го судна вийшли із Рабаулу та попрямували на північ. 28 вересня через поламку машини Такунан-Мару був вимушений зупинитись та відстав від конвою, проте вже за дві години несправність виправили і 29 серпня судно наздогнало основну групу. 30 вересня поламка машини спіткала Тацуура-Мару, котре залишилось під наглядом мисливця CH-12, а за шість з половиною годин змогло наздогнати конвой.

2 жовтня №2274 прибув на Трук.

Примітки 

2274

2274